

Aziende 
 RWD – azienda polacca costruttrice di aeromobili

Informatica 
 RWD – abbreviazione di Design responsivo (Responsive Web Design in inglese)

Mineralogia 
 Rwd – abbreviazione di ringwoodite

Sport 
 RWD Molenbeek  – squadra di calcio di Bruxelles

Note